"Ferrera" pode referir-se a:

Localidades
Suíça:
 Ferrera (Suíça), comuna suíça de Grisões

Itália:
 Ferrera Erbognone, comuna italiana da Lombardia
 Ferrera di Varese, comuna italiana da Lombardia

Pessoas
 America Ferrera, atriz norte-americana

Ver também
 

Desambiguações de topônimos